Данаилов — болгарская фамилия. Известные носители:

 Данаилов, Георги (1872—1939) — экономист, болгарский государственный деятель, академик Болгарской АН.
 Данаилов, Сильвио (род. 1961) — болгарский шахматист, международный мастер.
 Данаилов, Стефан (1942—2019) — болгарский актёр театра и кино, режиссёр.